communauté de communes des Deux Rives est une structure communale française du département d'Indre-et-Loire
 communauté de communes des Deux Rives est une structure communale française du département de Tarn-et-Garonne